Fruitachampsa est un genre éteint de crocodyliformes de la famille des Shartegosuchidae du Jurassique supérieur de la formation de Morrison au Colorado. Il a entre 150 et 148 millions d'années.

Une seule espèce est rattachée au genre : Fruitachampsa callisoni, décrite par James M. Clark en 2011.

Étymologie 
De « Fruita » (ville à proximité du lieu de la découverte dans l'ouest du Colorado) et Champsa (crocodile en grec).

Description 
Fruitachampsa appartient à la famille des Shartegosuchidae. Comme eux il n'a pas de fenêtre mandibulaire, et comme les crocodiles modernes il ne présente pas de fenêtre antéorbitaire. Cet animal était carnivore et doté d'un museau court. Il possédait un palais secondaire comme les crocodiles actuels, cela permettant de reculer les choanes en arrière dans la bouche. Il mesurait environ  avec un crâne de , ce qui en fait un grand Shartegosuchidae, et présente des protubérances sur la marge occipitale du squamosal et du pariétal. Les vertèbres sont procoeles, cas unique chez les Shartegosuchidae mais courant chez les crocodiles modernes. L'animal portait des ostéodermes répartis sur le dos en deux rangées. Les membres de Fruitachampsa sont minces, ce qui indique un animal terrestre.

Phylogénie 
Fruitachampsa est un plus proche parent des Mesoeucrocodylia que des Protosuchia, mais n'appartient pas au clade des Mesoeucrocodylia. C'est un Shartegosuchidae, famille regroupant des animaux à la morphologie intermédiaire.

Cladogramme des Crocodyliformes d'après Clark (2011) :

En 2012, les résultats d'une grande analyse phylogénétique des Crocodyliformes par Mario Bronzati et ses collègues le positionnent comme un Crocodyliformes basal, en groupe frère du genre mongol Shartegosuchus  du même âge.

Notes et références

Sources 
  Paleobiology Database: http://pbdb.org/cgi-bin/bridge.pl?action=basicTaxonInfo&taxon_no=214750
  The 'Housecat' Croc - Fruitachampsa callison

Diapside du Jurassique
Animal du Jurassique supérieur
Genre de crocodyliformes préhistoriques (nom scientifique)
Paléontologie aux États-Unis
Taxon fossile décrit en 2011